Световната ранглиста по тенис на корт за мъже се публикува от Асоциацията на тенис професионалистите ATP, а за жени от Женската тенис асоциация WTA. Публикуват се ранглисти на сингъл и на двойки.

Кратка история 
Световната ранглиста на сингъл за мъже датира от 23.08.1973 година , а за жени от 03.11.1975 година.

Водачи в Световната ранглиста по тенис

Водачи в световната ранглиста по тенис за мъже

Водачи в световната ранглиста по тенис за жени

Източници

Външни препратки 
 Световна ранглиста по тенис

Тенис